Alejo Durán puede referirse a:
Alejandro Durán (1919-1989), acordeonero, compositor y cantante colombiano de vallenato.
Alejo Durán (n. 1991), jugador de rugby uruguayo.